Воскеат ():

 Воскеат (Арагацотн) — село в марзі (области) Арагацотн, Вірменія.

 Воскеат (Армавір) — село в марзі Армавір, Вірменія.